Sylvain Longer, communément appelé l'Abbé Longer, né en 1872 à Saulgé dans le département de la Vienne et mort en 1956 à Availles-en-Châtellerault, est un prêtre, érudit, professeur, membre non résidant de la Société des Antiquaires de l'Ouest, membre de la Société Cartésienne, et président du Syndicat d'Initiative de Châtellerault. 

Débutant sa carrière de prélat en tant que vicaire à Vasles en 1896, il débutera sa prêtrise en 1900 au sein de la paroisse de la petite commune de Saint-Martin-de-Bernegon; où il œuvra jusqu'à sa mutation en 1907 à Tercé. Il assumera ensuite le rôle de prêtre à Availles-en-Châtellerault à compter de 1912 et ce jusqu'à son décès en 1956; s'inscrivant ainsi comme le dernier prêtre de la commune.  

Prêtre cartésien, il porte une importance particulière à l'Histoire et à l'érudition, ce qui l'amena à rédiger de nombreux articles pour le Glaneur Châtelleraudais, au cours desquels il fait part de différentes de ces études, comme celle à propos des souterrains refuges du hameau de Prinçay.  

Jouissant d'une notoriété locale importante en raison de ses travaux intellectuels et de liens forts avec les autorités l'entourant (il fut notamment proche de Louis Ripault, maire de Châtellerault), de nombreuses personnes se rendirent à ses obsèques.

Biographie

Origines familiales 
Sylvain Longer nait le 23 janvier 1872 à huit du soir, dans la maison de ses parents à Saulgé. Son père, Jean Alexandre Longer, est maçon tandis que sa mère, Louise Ranger, et sans profession. La famille Longer était implantée dans la commune de Saulgé depuis au moins 1790, et les hommes se voyaient habituellement destinés à devenir maçon.

Enfance et éducation

Références

Liens externes 

Naissance en janvier 1872
Décès en mars 1956
Prêtre catholique français du XIXe siècle
Prêtre catholique français du XXe siècle
Décès à 84 ans